FK Qarabag Agdam er en fodboldklub oprindelig hjemmehørende i den aserbajdsjanske by Agdam og medstifter af den aserbajdsjanske liga og sammen med PFC Neftci Baku de eneste hold der har spillede samtlige sæsoner i ligaen. I 1993 under Nagorno-Karabakh-krigen blev Agdam bombet af armenske styrker og klubben flyttede sine kampe til nabobyen Quzanli og senere til Baku. Klubben har hjemmebane på Azersun Arena, men spiller sine europæiske kampe på Tofiq Bəhramov Stadion.

Titler 
 Aserbajdsjanske mesterskaber (9): 1993, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021
 Aserbajdsjanske pokalturnering (6): 1993, 2006, 2009, 2015, 2016 og 2017

Historiske slutplaceringer

Nuværende spillerstup 
(Opdateret 29. januar 2023.)

Europæisk deltagelse 
Qarabag FK har 14 gange kvalificerede sig til europæiske turneringer, første gang i 1996-97, hvor de deltog i UEFA Pokalvindernes Turnering. Tre gange har klubben kvalificerede sig til gruppespillet i Europa League, 2014-15, 2015-16 og 2016-17, kvalifikationen er i samtlige sæsoner sket via play-off til UEFA Champions League hvor klubben blev slået ud i 3. kvalifikationsrunde, og derefter spillede sig videre via play-off-runden. Klubben har mødt FC København to gange, senest i UEFA Champions League 2017-18 hvor holdt gik videre til gruppespillet.

Noter

Eksterne henvisninger 

 Officiel website 
 Officiel UEFA profil 
 Qarabağ FK  på Soccerway
 Officiel website (Premjer Ligasi) 

Fodboldklubber i Aserbajdsjan
Etableret i 1951